Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Kristian Pless 7-5, 7-65.

Teste di serie

 Thierry Ascione (Campione)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Frederico Gil (primo turno)
 Kristian Pless (finale)

 Federico Luzzi (primo turno)
 Stéphane Bohli (primo turno)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Lukáš Lacko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2008